Friedrich Jentzen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Jentzen (Lithograf) (1804–1875), deutscher Porträtmaler und Lithograf
 Friedrich Jentzen (Maler) (1815–1901), deutscher Maler